Còmic: Iron Man, superheroi d'un còmic de la Marvel
 Cinema:
 Iron Man (pel·lícula), pel·lícula de 2008 dirigida per Jon Favreau, basada en el personatge de còmic
 Iron Man 2, pel·lícula de 2010 dirigida per Jon Favreau, basada en el personatge de còmic
 Iron Man 3, pel·lícula de 2013 dirigida per Shane Black, basada en el personatge de còmic
 Esport: Iron Man (triatló), sèrie de carreres de triatló de fons